Deux-Octobre ou II-Octobre ou 2-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 2 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies et places contiennent cette date sous diverses graphies par référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements concernés peuvent être :

 au Burkina Faso,
 le  : « Discours d'orientation politique », fondateur, enregistré dans la salle du Conseil de l’Entente à Ouagadougou par Thomas Sankara, puis diffusé à la radio.

 En France, 
 le  : Arrestation, puis exécution ou déportation par la Gestapo, de soixante-trois maquisards à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges.

 En Guinée,
  le  : Indépendance du pays vis-à-vis de la France

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois sans quantième dans la page :

Graphies « Deux-Octobre » et « II-Octobre »

Graphie « 2-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 2 de Octubre » ou « Dos de Octubre »
 Au Mexique : événement non connu.
 Circuito 2 de Octubre ou Calle del 2 de Octubre, Colonia Barranca Honda, à Puebla, dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
02